Signal(s) (señal(es) en inglés) puede referirse a:

Medios de comunicación 
 Signal, revista de propaganda publicada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Informática 
 Señal (signal), referente a la programación;
 Signal.h, archivo de cabecera definido en la Biblioteca Estándar C;
 SIGNAL (-), lenguaje de programación.
 Signal, aplicación de mensajería instantánea y llamadas, de antiguo nombre TextSecure.

Televisión 
 Signal (serie surcoreana), serie de televisión surcoreana transmitida en el 2016.
 Signal (serie japonesa), serie de televisión japonesa, estrenada en abril de 2018 y protagonizada por Kentaro Sakaguchi.

Música 
 SIGNAL, canción de la boy band japonesa KAT-TUN.
 Signal, disco EP de la banda surcoreana Twice.
 Signal, canción de la banda surcoreana Twice.
 Signal, banda búlgara.
 Signals, álbum de Rush.
Signal, canción de  TK from Ling tosite sigure  ,opening de la serie anime 91 Days